Phú Tân è un toponimo vietnamita che può riferirsi a: 
Phú Tân, distretto della provincia di An Giang
Phú Tân, distretto della provincia di Cà Mau